Высо́кий — посёлок в Дмитровском районе Орловской области. Входит в состав Долбёнкинского сельского поселения.

География 
Расположен в 16 км к юго-востоку от Дмитровска. Высота над уровнем моря 219 м. Ближайший населённый пункт — посёлок Озёрки. К западу от посёлка расположено урочище Сухая Хотынь.

Этимология 
Получил названия из-за расположения на возвышенной местности. В Списке населённых мест 1926 года указано второе название посёлка — Хвощеньчин.

История 
В 1926 году в посёлке было 15 дворов, проживал 91 человек (41 мужчина и 50 женщин). В то время посёлок входил в состав Долбенкинского сельсовета Долбенкинской волости Дмитровского уезда. В 1937 году в Высоком было 20 дворов. Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по август 1943 года, находился в зоне немецкой оккупации. Неудачная попытка освободить посёлок была предпринята 11 марта 1943 года. По состоянию на 1945 год в Высоком действовал колхоз имени Тельмана.

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дмитровского района (Орловская область)